Datooga (auch Tatog, Tatoga) oder auf Maa und Swahili Mang'ati bezeichnet:
 Datooga (Volk), eine Volksgruppe in Tansania
 Datooga (Sprache), eine Sprache in Tansania.